10 Years – album Armina van Buurena
 10 Years – zespół
 10 Years – singiel Daði og Gagnamagnið